Příjmení Epps nese více různých osobností:

 Jeanette Eppsová (* 1970) – americká letecká inženýrka a astronautka NASA
 Mike Epps (* 1970) – americký herec, komik, producent a režisér
 Omar Epps (* 1973) – americký herec a muzikant